Earthbound —  живий альбом англійської групи King Crimson, який був випущений 9 червня 1972 року.

Композиції 
 21st Century Schizoid Man - 11:45
 Peoria - 7:30
 Sailor's Tale - 4:45
 Earthbound - 	6:08
 Groon - 15:30

Учасники запису 
 Роберт Фріпп — гітара, вокал
 Майк Гайлз — ударні
 Йен Макдональд  — клавіші
 Грег Лейк — вокал, бас

Джерела 
 Earthbound  allmusic
 Earthbound amazon

Альбоми King Crimson
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 1972
Червень 1972
Події 9 червня